Кампо Морадо има више значења:

 Кампо Морадо (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кампо Морадо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кампо Морадо (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику